Municipio de Land puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Land (condado de Grant, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Grant.
 Municipio de Land (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McHenry.